Гарри Стюарт Сомерс (, Торонто — , Торонто) — канадский композитор, почетный доктор Оттавского, Торонтского и Йоркского университетов, основатель Канадской лиги композиторов.

Биография 
Сомерс начал занятия музыкой в 1939 году после того, как познакомился с врачом, профессионально игравшим на пианино. Врач и его жена, тоже опытная пианистка, познакомили Сомерса с классической музыкой. В 40-е годы Сомерс учится игре на фортепиано и композиции. В конце 40-х годов он уже дает реситали. В 1948 году он выступает в Королевской консерватории в Торонто. Его учителем композиторского мастерства с 1941 до 1949 года был Джон Вайнцвейг, апологет сериализма, а в 1949 году он получает стипендию, позволившую ему проучиться год в Париже у Дариуса Мийо.

Хотя помимо фортепиано в начале 50-х годов Сомерс освоил и гитару, он посвятил себя главным образом сочинению музыки. В это время он зарабатывал на жизнь переписыванием нот. В 1960 году его опять направляют в Париж, осваивать современные музыкальные течения. В монастыре Солесма он изучает григорианское пение. Вернувшись в Торонто, он начинает принимать заказы на сочинение музыки, в основном от канадской вещательной компании CBC, но постоянного места работы он с тех пор так и не нашёл.

В дальнейшем Сомерс уделяет большое внимание вопросу преподавания и исполнения музыки в школах. Его приглашают вести телевизионные и радиоциклы классической музыки для молодежи, а в 1968-69 годах он занимает должность специального консультанта по вопросам музыки в школах в Северном Йорке — пригороде Торонто.

С 1969 по 1971 год Сомерс живёт в Италии благодаря гранту на сумму 18000 долларов, полученному от Канадского культурного института в Риме. В Риме он написал Voiceplay и Kyrie, в которых применены новые вокальные приемы, которые в это время становятся объектом его интереса. Он возвращается в Канаду через Дальний Восток, попутно познакомившись с восточной музыкой и философией. В 1977 году он посещает Советский Союз, где встречается с советскими композиторами и дает лекции о современной канадской музыке.

В середине 70-х годов CBC выпустила сборник долгоиграющих грампластинок с произведениями Сомерса, а после его смерти в 2000 и 2001 году две разных компании, CBC и Centrediscs, выпустили собрания его произведений на компакт-дисках.

Произведения 
Сомерс, музыка которого испытала влияние Джона Вейнцвейга, Белы Бартока, барочного контрапункта, додекатоники и григорианского пения, но при этом в значительной степени сохранила самобытность, был универсальным композитором. Среди его произведений работы для оркестра, хора, сольные вокальные произведения, музыка для фортепиано и инструментальных ансамблей, для театральных и телевизионных постановок и кинофильмов. Самым известным его произведением является опера «Луи Риэль», впервые исполненная в 1967 году (год столетия Канадской конфедерации). Её исполнял также оркестр Национального центра искусств Вашингтона во время торжеств по случаю двухсотлетия США.

Другие крупные работы Сомерса:
 Струнный квартет № 1 (1946)
 Фортепианные концерты № 1 (1947), № 2 (1956), № 3 (1996)
 Северная страна (англ. North Country, 1948)
 Рапсодия (англ. Rhapsody, 1948)
 Сюита для арфы с камерным оркестром (1949)
 Симфония № 1 (1951)
 Пассакалья и фуга (1954)
 Лирика для оркестра (англ. Lyric for Orchestra, 1960)
 Балет Дом Атрея (англ. The House of Atreus, 1963)
 Стереофония (англ. Stereophony, 1963)
 Пьеса для голоса (англ. Voiceplay, 1971)
 Kyrie для вокального квартета, хора и инструментов (1971)
 Музыка для скрипки соло (англ. Music for Solo Violin, 1973, грамзапись Иегуди Менухина)
 Песня шамана (англ.  Shaman’s Song, на инуитский текст, 1983)
 Chura-churum для вокального октета и камерного ансамбля (на санскритский текст, 1985)

Награды 
В 1971 году Гарри Сомерса наградили орденом Канады. С 1975 по 1977 год три университета (Оттавский в 1975 году, Торонтский в 1976 году и Йоркский в 1977 году) присвоили ему почетную докторскую степень. Его «Пикассо-сюита» (созданная в 11964 году) удостоена премии «Джуно» за лучшее классическое произведение в 1997 году.

Ссылки 
 
 About Harry Somers
 Harry Somers (Canadian Music Centre)

Ученики Дариюса Мийо
Персоналии:Торонто
Оперные композиторы Канады
Лауреаты премии «Джуно»